1100 (izg. čuka sto) je debitantski studijski album slovenskega trap raperja Ledenega, ki je izšel 7. oktobra 2018 v samozaložbi. Album je uradno predstavl na koncertu v Centru slovanskih kultur France Prešeren 19. oktobra.

Seznam pesmi

Sklici

Albumi leta 2018
Debitantski albumi
Slovenski albumi
Slovenski hip-hop albumi